Porus, a római mitológiában Metis fia, a görög Porosz átvétele
 Porus, település Jamaicán
Biológia
 Halpe porus, lepkefaj a Hesperiidae családból
 Dabasa porus, lepkefaj a Papilionidae családból
Lásd még
 Porosz (egyértelműsítő lap)
 Pórosz (egyértelműsítő lap)